Oberoende kan syfta på:
 Oberoende (sannolikhetslära) – en händelse påverkar inte utfallet av en annan händelse
 Linjärt oberoende – ett centralt begrepp inom linjär algebra
 Oberoende – en stat med egen handlingsförmåga i det internationella samfundet, se självständighet
 Oberoende (partilös) – en person som innehar ett mandat i en direktvald politisk församling, men inte tillhör något politiskt parti

Se även 
 Armlängds avstånd – princip inom kulturpolitiken, mediepolitiken och forskningspolitiken
 Opolitisk – en person eller ett medium som innehar en politisk post men som inte är knuten till något enskilt politiskt parti
 Indie – en förkortning av engelskans ord independent och kommer från Storbritannien för små oberoende skivbolag men betydelsen utvidgades till en egen musikgenre och klädstil